

Перруа — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Перуа-ле-Гомбрій — муніципалітет у департаменті Уаза

Перуа — громада в кантоні Во